Набатія — топонім у Лівані.

 Набатія (провінція)
 Набатія (район)
 Набатія (місто)

Географія Лівану